Stone kan som auktorsförkortning betyda:

 Alan Stone
 Benjamin Clemens Masterman Stone
 Witmer Stone

Robotskapade auktorsförkortningar